En  :
 Smolnik, village dans le powiat de Bieszczady en voïvodie des Basses-Carpates.
 Smolnik, village dans le powiat de Sanok  en voïvodie des Basses-Carpates.
 Smolnik, village dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Smolnik, village dans la voïvodie de Grande-Pologne.

En  :
 Smolník, un village dans la région de Košice.